Бобиньи (фр. Bobigny) — топоним.

 Бобиньи — город (коммуна) на севере Франции, префектура (административный центр) небольшого департамента Сена — Сен-Дени в регионе Иль-де-Франс. 
 Бобиньи (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Бобиньи (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс (регион).